Burkitt peut faire référence à : 
 Denis Parsons Burkitt (1911–1993), chirurgien britannique.
 Lymphome de Burkitt, type de tumeur.
 Evaline Hilda Burkitt (1876-1955), suffragette britannique.
 Francis Crawford Burkitt (1864-1935), bibliste et théologien britannique.
 Médaille Burkitt, décernée par la British Academy en reconnaissance de services particuliers rendus aux études bibliques.